Piaskowski ist der Familienname von: 
 Fritz Piaskowski (1906–1985), deutscher Politiker (SPD) und Sportfunktionär
 Jerzy Piaskowski (1922–2013), polnischer Hochschullehrer für die Geschichte der Metallurgie
 Stanisław Piaskowski (1901–1963), polnischer Politiker (PPS)